Кампо Кастиљо има више значења:

 Кампо Кастиљо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Кастиљо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику